El MS Majesty of the Seas es un crucero de la clase Sovereign operado por Seajets y anteriormente operado por Royal Caribbean International. Fue construido en los astilleros de Chantiers de l'Atlantique en Santo-Nazaire, Francia, y puesto en servicio el 26 de abril de 1992. Su madrina es la Reina Sonja de Noruega.

Planes para transferir el MS Majesty of the Seas a Pullmantur en el 2016 fueron anunciados el 21 de noviembre de 2014, pero aun así en julio de 2015, Royal Caribbean revirtió aquellos planes, declarando que el MS Majesty of the Seas se quedaría en Royal Caribbean International.

En diciembre de 2020, Royal Caribbean vendió el Majesty of the Seas a Seajets, que lo rebautizó como Majesty. Seajets renombró el barco Majesty of the Oceans en abril de 2021, mientras aún estaba detenido en El Pireo.

Itinerarios 
El MS Majesty of the Seas es usualmente utilizada por Royal Caribbean en un ciclo de 7 días que incluye dos viajes semanales. Cuatro cruceros operan de noche de lunes a viernes a través del Puerto de Miami, parando en Nassau, Coco Cay (una isla privada poseída por Royal Caribbean), y Key West. Un crucero de tres noches sigue a Nassau y Coco Cay solo cada fin de semana. Sin embargo, este ciclo de 7 días ya no existe, debido a que el itinerario fue actualizado.

Características 
Sus características incluyen la línea-marca Viking Corona Lounge pasando por alto la piscina y cubiertas de sol. El barco tiene un casino a bordo y 11 ascensores de pasajeros, dos de los cuales son poseen paredes de cristal. Entre los bares a bordo están The Schooner Bar, A Touch of Class Champagne Bar, Blue Skies Lounge, Boleros Latin Bar, On Your Toes Nightclub, Windjammer Café, y  el Bar de la Piscina. También hay dos piscinas, cuatro tinas calientes, una cancha de baloncesto, y una pared de escalaje. El barco tiene 2,384 cabinas dobles y 346 cabinas triples-cuádruples.

En junio de 2012, Royal Caribbean conjuntamente con Coca-Cola instalaron una fuente de bebidas especial con dispensadores para uso ilímitado como parte del programa de bebidas a bordo.

Referencias 

Barcos de 1992
Cruceros (buque de pasajeros)